Johann Ernst Bach kan syfta på:

* Johann Ernst Bach (1683–1739),  tysk organist
 Johann Ernst Bach (1722–1777), tysk komponist